William Parr (1434-1484), een Engelse soldaat en hoveling
William Parr (ca. 1480-1547), 1e baron Parr of Horton, een Engelse hoveling
William Parr (ca. 1512-1571), 1e graaf van Northampton, broer van Catharina Parr